Томас ле Блаунт (; умер между 12 июня и 7 сентября 1328) — английский рыцарь, 1-й барон Блаунт с 1326 года.

Томас ле Блаунт был сыном сэра Ральфа ле Блаунта и Сесили Ловетт. Он участвовал в походах короля Эдуарда I, в 1326 году занял должность управляющего королевским двором. 3 декабря 1326 года Томас был вызван в парламент как лорд Блаунт. В первом браке, с неизвестной женщиной, у него родился сын Уильям (умер после 1366), который де-юре считается 2-м бароном Блаунтом, но в парламент не вызывался ни разу. Вторым браком Томас был женат на Джулиане Лейбёрн, 2-й баронессе Лейбёрн в своём праве, вдове Джона Гастингса, 2-го барона Гастингса. После его смерти Джулиана вышла замуж за Уильяма Клинтона.

Предки

Примечания

Литература 
 

Бароны Англии XIV века
Блаунты